Стрёмстедт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стрёмстедт, Анна Карин  (род. 1981) — шведская лыжница и биатлонистка, победительница этапа Кубка мира в лыжных гонках.
 Стрёмстедт, Улла (1939—1986) — шведско-французская актриса.